

Sigle 

Le sigle et acronyme GAL peut signifier :
 , un composant électronique reprogrammable basé sur des portes logiques de Lattice Semiconductor, similaire au PAL ;
 Get a life ;
 groupe d'action locale, dans le cadre des programmes LEADER de l'Union européenne ;
 Groupes antiterroristes de libération, en Espagne ;
 Groupes antiterroristes de libération, dans G.A.L., un film espagnol de Miguel Courtois (2006) ;
 Grüne Alternative Liste, un nom de l'Alliance 90 / Les Verts, un parti politique écologiste allemand.

Sciences et techniques 
 Gal est le symbole :
 du gal, l'unité CGS d'accélération ( =  = ) ;
 du milliard d'années-lumière (al), une unité de longueur.
 gal est le symbole du gallon, une unité de volume.

Sciences humaines et sociales 
 GAL est une inscription qui était marquée au fer rouge sur les condamnés aux galères, pour symboliser l'exclusion définitive.
 En anglais, gal est une contraction populaire du mot  (« fille »).

Anthroponyme

Patronyme 

 Jean-Antoine Gal (1795-1867), un religieux, historien et archéologue valdôtain ;
 Jean-Claude Gal (1942-1994), un dessinateur de bandes dessinées français ;
 Marco Gal (1940-), un poète valdôtain.

Pseudonyme 

 Gal, la chanteuse Gal Costa ;
 Gal, le cartooniste belge Gerard Alsteens.

Homonymie d'acronyme